Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Madrid. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 28000.

 
Madrid